Mužská dvouhra ASB Classic 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do singlové soutěže aucklandského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. V letech 2021 a 2022 se nekonal kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2020 byl Francouz Ugo Humbert, kterého v úvodním kole vyřadil americký kvalifkkant Christopher Eubanks.

Vítězem se stal Francouz Richard Gasquet, jenž ve finále zdolal druhého nasazeného Brita Camerona Norrieho po třísetovém průběhu 4–6, 6–4 a 6–4. Proti bývalému obyvateli Aucklandu, světové dvanáctce Norriemu, otočil průběh rozhodující sady ze stavu gamů 1–4. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a první od travnatého Libéma Open 2018. Na Auckland Open se tak v 36 letech stal nejstarším šampionem turnaje.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

ASB Classic 2023